Heiligengraben ist ein Gewässername:

 Heiligengraben (Fischbach), linker Zufluss des Fischbachs bei Malstatt, Stadt Saarbrücken, Regionalverband Saarbrücken, Saarland
 Heiligengraben (Jagst), rechter Auenbach zur Jagst nach Heimhausen, Gemeinde Mulfingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Heiligengraben (Tauber), rechter Zufluss der Tauber in Wettringen, Gemeinde im Landkreis Ansbach, Bayern
 Heiligengraben (Kleine Leitsch), rechter Zufluss der Kleinen Leitsch (zur Großen Leitsch, zur Rodach) bei Neufang, Markt Steinwiesen, Landkreis Kronach, Bayern:
 Kleiner Heiligengraben, linker Zufluss des Heiligengraben (Fischbach)

Siehe auch:
 Heiligenbach
 Heiligengrabe
 Heiligenklinge